Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Kobiet 2017 – dziewiąte mistrzostwa Afryki w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w tunezyjskim mieście Jemmal w dniach 16–17 września 2017 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do Pucharu Świata 2018 i Igrzysk Wspólnoty Narodów 2018.

W pierwszym dniu drużyny rywalizowały w ramach grup systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami, po czym w drugim dniu nastąpiła faza play-off z udziałem wszystkich zespołów, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca. Turniej zdominowały faworyzowane reprezentantki RPA broniąc trofeum zdobytego przed rokiem, awansowały tym samym do Pucharu Świata 2018. Finaliści dodatkowo zyskali prawo gry w Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

Mistrzostwa Afryki w rugby 7
2017 w rugby union
2017 w Tunezji
Rugby union w Tunezji